Алжир бере участь в Олімпійських іграх з 1964. Країна посилала спортивні делегації на всі літні Олімпіади, крім Олімпіади 1976, яку вона бойкотувала. Крім того, Алжир тричі брав участь у зимових Олімпійських іграх. 

Національний олімпійський комітет Алжиру було засновано 1963 року.

Таблиці медалей

За літніми Олімпіадами

За видами спорту

Посилання 
 Алжир на сайті МОК   

Країни на Олімпійських іграх
Списки:Алжир
Алжир на Олімпійських іграх